Алексей Ионов:
 
 Ионов, Алексей Леонидович (1963—2002) — российский рок-музыкант, автор песен.
 Ионов, Алексей Максимович (1895—1962) — российский революционер, советский партийный деятель, историк.
 Ионов, Алексей Павлович (1894—1942) — советский генерал-майор авиации
 Ионов, Алексей Сергеевич (род. 1989) — российский футболист.